Kobilić je lahko:
 Kobilić Pokupski (Hrvaška)
 Kobilić (Hrvaška)